Pastoriestraat (Tilburg) - straat in Tilburg
 Pastoriestraat (Rotterdam) - straat in Rotterdam
 Pastoriestraat (Lith) - straat in Lith
 Pastoriestraat (Holten) - straat in Holten
 Pastoriestraat (Goor) - straat in Goor
 Pastoriestraat (Achthuizen) - straat in Achthuizen
 Pastoriestraat (Wolvega) - straat in Wolvega
 Pastoriestraat (Baak) - straat in Baak
 Pastoriestraat (Brugge) - straat in Brugge
 Pastoriestraat (Duiven) - straat in Duiven